Das Goldmoney Asian Rapid war ein über das Internet veranstaltetes Schnellschachturnier, das vom 26. Juni 2021 bis zum 4. Juli 2021 stattfand. Es war insgesamt das siebte Turnier und das vierte Regular-Turnier der Champions Chess Tour 2021. Der Gewinner war Lewon Aronjan.

Übertragung 
Das Turnier wurde im Internet unter anderem kostenlos auf Chess24.com übertragen und in mehreren Sprachen kommentiert.

Modus 
 Für das Turnier war ein Preisgeld von 100.000 US-Dollar ausgelobt, 30.000 Dollar davon erhält der Sieger.

Teilnehmer 

In das Turnier gekommen über:

*Wildcard

²Indian Qualifier

³Gelfand Challenge

+Premium Vote (Chess24)

Ergebnisse

Vorrunde 
Die Vorrunde fand vom 26. bis 28. Juni 2021 statt.

Die ersten acht Spieler qualifizierten sich für das Viertelfinale. Bei Punktegleichheit wurde durch eine Feinwertung über die Reihenfolge entschieden.

Play-offs 

Die Play-offs fanden vom 29. Juni bis 4. Juli 2021 statt.

*Diese Spieler haben sich jeweils im Tie-Break durchgesetzt.

Weblinks 
 Turnierseite Goldmoney Asian Rapid
 Offizielle Internetseite der Champions Chess Tour 2021
 Vorrunde bei Chess24
 Play-offs bei Chess24

Einzelnachweise 

Schachturnier
Sportveranstaltung im Internet
Schachveranstaltung 2021